Kabinet-May kan verwijzen naar de volgende Britse kabinetten:
 Kabinet-May I (2016-2017)
 Kabinet-May II (2017-heden)
 Kabinet-May (Suriname), onder Arthur May (1969)